Le tournoi de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 17 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Australien Bernard Tomic, du Slovaque Martin Kližan et du Tchèque Jiří Veselý. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Evgeny Donskoy, Federico Gaio et Lukáš Rosol.
 Pablo Carreño-Busta décroche le  de sa carrière en battant en finale Fabio Fognini (4-6, 6-3, 6-2). À noter qu'en 2016, l'Espagnol a participé aux 10 premières finales de sa carrière (4 en simple, dont 2 de perdues, et 6 en double, dont 4 de perdues).
 En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah s'imposent en finale face à Julian Knowle et Jürgen Melzer (7-5, 4-6, [10-5]). Il s'agit de leur  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Moscou
Sport en Russie en 2016
Tennis en octobre 2016
2016 à Moscou